Gordiidae är en familj av djur. Enligt Catalogue of Life ingår Gordiidae i ordningen Gordioidea, fylumet tagelmaskar och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen Gordea, fylumet tagelmaskar och riket djur. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar

Tagelmaskar
Gordiidae